Scopa, une commune italienne de la province de Verceil. 
 Scopa, un jeu de cartes italien.
 Scopa, brosse de "poils" présente chez les femelles de certaines abeilles et permettant le transport du pollen.